Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Eric Butorac e Jamie Murray 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Travis Parrott /  Jim Thomas (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Jordan Kerr (quarti di finale)
 Jeff Coetzee /  Dominik Hrbatý (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 2006